Васиф Алиев: Алиев, Васиф Асиф оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист.
 Алиев, Васиф Иззет оглы (род. 1941) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.